De Euro Top 4 was een internationaal korfbaltoernooi tussen de vier beste landen van Europa.
In totaal zijn er slechts drie edities van dit toernooi gespeeld, in 2009, 2010 en 2011. Hierna is dit toernooi komen te vervallen, omdat de Internationale Korfbalfederatie (IKF) besloot om het Europees kampioenschap korfbal om de twee jaar te houden in plaats van vier. Hierdoor werd de Euro Top 4 overbodig.

Eerste editie 2009
Het toernooi werd gespeeld in  Herentals. De deelnemende landen waren Nederland, België, Tsjechië en Portugal.

Tweede Editie 2010
Het toernooi werd gespeeld in  Eindhoven. De deelnemende landen waren Nederland, België, Tsjechië en Rusland.

Derde Editie 2011
Het toernooi werd gespeeld in  Deurne. De deelnemende landen waren Nederland, België, Duitsland en Tsjechië.

Echter besloot Tsjechië zich terug te trekken uit het toernooi. Tempo, een Nederlandse club verving Tsjechië.

Zie ook 
 Europees kampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen
 Aziatisch-Oceanisch kampioenschap korfbal
 Pan-Amerikaans kampioenschap korfbal
 Afrikaans kampioenschap korfbal

Korfbaltoernooi